Glems, rivière allemande du Land de Bade-Wurtemberg.
 Glems, fraction de la commune allemande de Metzingen, dans le Land de Bade-Wurtemberg.

Voir aussi 

 Centrale hydroélectrique de Glems, centrale hydroélectrique allemande proche du village de Glems.